Maya MacIsaac-Jones (ur. 27 maja 1995 w Athabasca) – kanadyjska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Rocky Mountain Racers.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 8 stycznia 2011 roku, podczas zawodów Noram Cup w kanadyjskiej miejscowości Thunder Bay, gdzie uplasowała się na 23. pozycji w spricie stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 8 grudnia 2012 roku w Québecu, gdzie uplasowała się na 53. pozycji w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła podczas pierwszego etapu Ski Tour Kanada w Gatineau, gdzie uplasowała się na 29. pozycji w spricie stylem dowolnym.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Bibliografia

Uwagi 

Kanadyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1995